Hudur steht für:

 eine Stadt im Süden Somalias, siehe Huddur;
 eine verbreitete Falschschreibung des Namens der Großgemeinde Huder (库都尔镇) der Stadt Yakeshi im Autonomen Gebiet Innere Mongolei, siehe Huder (Yakeshi).